Finał Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1974 – mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1974, który odbył się 7 lipca 1974 roku na stadionie olimpijskim w Monachium w Niemczech Zachodnich. Spotkały się w nim reprezentacja Holandii z reprezentacją Niemiec Zachodnich. Sędzią tego meczu był Jack Taylor (Anglia). Mistrzostwo świata po raz drugi w historii zdobyli Niemcy (wcześniej: 1954), którzy pokonali Holendrów 2:1. Był to pierwszy mecz finałowy mistrzostw świata, w którym podyktowano – i strzelono – rzut karny. Królem strzelców turnieju został Grzegorz Lato (7 goli). Puchar Świata z kolei wzniósł kapitan Niemców, Franz Beckenbauer.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

MISTRZ ŚWIATA 1974

RFN

 DRUGI TYTUŁ

Przypisy 

Mecze finałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1974
Reprezentacja Holandii w piłce nożnej
Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej